Quaternario è un termine con diverse accezioni:
 è l'era geologica quaternaria
 in chimica il quaternario è un composto
 in economia il quaternario è il settore dell'alta tecnologia, sviluppo ulteriore del terziario avanzato
 in metrica il quaternario è un verso
 in matematica il numero quaternario è un altro nome della Tetraktis di Pitagora

Altri progetti